Натуральне число 861
 861 рік до нашої ери
 861 рік нашої ери